Taras Bulba este un roman istoric al scriitorului ruso-ucrainean Nikolai Gogol.

Taras Bulba se mai poate referi și la:

Taras Bulba (operă), de Mîkola Lîsenko
Taras Bulba (film din 1962), bazat pe romanul lui Gogol
Taras Bulba (film din 2009), bazat pe romanul lui Gogol
Taras Bulba (rapsodie), operă orchestrală de Leoš Janáček
Taras Bulba-Boroveț, activist politic ucrainean

Vezi și
Taurus Bulba, un rățoi răufăcător din desene animate
Bulba (dezambiguizare)